

Persone 
 Ernst Beyeler – gallerista, collezionista d'arte e fondatore di musei svizzero
 Hans Beyeler – calciatore svizzero
 Simon Beyeler – tiratore sportivo svizzero

Altro 
 Fondazione Beyeler – istituzione che gestisce il museo nel Canton Basilea Città in Svizzera